Натуральне число 687
 687 рік до нашої ери
 687 рік нашої ери